Puede referirse a:
 Esteban Navarro, escritor español.
 Esteban Navarro (actor), guionista y actor en Venga Monjas.